Quebracho (procedente de la frase quiebra hacha) puede referirse a:

 Quebracho, nombre común del género Schinopsis y de cualquiera de sus especies:
 Quebracho colorado chaqueño, nombre común del árbol Schinopsis balansae.
 Quebracho colorado santiagueño nombre común del árbol Schinopsis lorentzii.
 Quebracho colorado mestizo.
 Quebracho del cerro u horco-quebracho.
 Quebracho blanco (aspidosperma).
 Quebracho, localidad del departamento Paysandú (Uruguay).
 Quebracho, localidad del departamento de Cerro Largo (Uruguay).
 Quebracho, localidad de la provincia de Entre Ríos (Argentina).
 Quebracho (1902-2003), seudónimo de Liborio Justo, teórico trotskista argentino, hijo del dictador Agustín P. Justo.
 Quebracho (1974), película argentina dirigida por Ricardo Wullicher.
 Batalla de Quebracho (Argentina, 4 de junio de 1846), victoria del ejército federal argentino contra la armada anglo-francesa.
 Club Quebracho, club de fútbol de la ciudad de Villa Montes, Bolivia.
 Quebracho Herrado, localidad situada en el departamento San Justo, Córdoba, Argentina.
 Batalla de Quebracho Herrado (Argentina, 28 de noviembre de 1840), victoria del ejército federal argentino sobre el ejército unitario de Buenos Aires.
 Revolución del Quebracho (Uruguay, 30 y 31 de marzo de 1886), entre las fuerzas revolucionarias nacionalistas (de los partidos blanco y colorado) contra el gobierno de Máximo Santos.
 Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (1996-), agrupación argentina.

Referencias